Oxbådan kan syfta på följande platser:

Finland 

 Oxbådan, Korsholm, Österbotten, 
 Oxbådan (Lemland, Åland), 

Robotskapade Finlandförgreningar